Suspended Animation è il quinto album, e quarto da studio, dei Fantômas.

Descrizione
È un concept album in cui vengono trattate due tematiche: le colonne sonore dei cartoni animati, ed un tributo al mese di aprile. 

Ogni traccia è caratterizzata da un tema musicale distintivo, spesso composto da riff frenetici e dissonanti, accompagnati dalla voce di Patton che varia tra il cantato melodico e il grido gutturale.

Un'edizione limitata del disco è confezionata in un mini-calendario dell'aprile 2005, su cui compare la scritta This calendar belongs to: .......... Your name.

Tracce

Curiosità
 Circa un mese prima dell'uscita dell'album, il chitarrista statunitense John Petrucci ha pubblicato un album con lo stesso titolo.

Formazione
 Mike Patton - voce, produzione, arrangiamenti, Artwork, Layout
 Dave Lombardo - batteria
 Buzz Osborne - chitarra
 Trevor Dunn - basso
 Nara Yoshitomo - Artwork

Collegamenti esterni 
 

Concept album